Ozernoï peut faire référence à :
 l'Ozernoï, un volcan de Russie situé dans le sud du Kamtchatka ;
 la péninsule Ozernoï, une péninsule de Russie située dans l'est du Kamtchatka ;
 le cap Ozernoï, un cap de Russie situé à l'extrémité de la péninsule Ozernoï ;
 la baie Ozernoï, une baie de Russie située à l'est du Kamtchatka.